Джейсон Томас ():
 Томас, Джейсон (автор) — британский автор совместной с  книги «Закон квадратов» (май 1994).
  (род. 1974) — морской пехотинец США, спасавший людей после крушения Всемирного торгового центра.
  (род. 1997) — футболист Вануату.